Garang kan syfta på följande:
 Garang (mytologi), första mannen i sudanesiska Dinkastammens mytologi

Geografi

Kina 

 Garang, Kina, ort,